Pawar (également orthographié Puar) est un nom de famille indien que l'on peut trouver chez les Marathes dans le Maharashtra. Dans le nord, on peut également le trouver dans la caste des Rajput.Pawar est également un clan parmi les Marathe et le clan Chhetri du Népal.

  (né en 1959), homme politique indien, vice-ministre en chef du Maharashtra et neveu de Sharad Pawar.
  (né en 1980), homme politique américain et conseiller municipal de Chicago.
 , joueur de badminton indien.
 , travailleuse sociale indienne
 , homme politique indien
 , (actuel Maharaja de l'Etat de Dhar)
 , (Maharaja de Dewas senior et homme politique indien)
 , l'un des acteurs indiens les plus populaires de l'industrie cinématographique en langue marathi.
 Lalita Pawar (1916-1998), actrice populaire de la télévision hindi et du cinéma marathi.
  (1925-2010), militant indépendantiste indien et membre de l'Arya Samaj qui a comploté pour tuer le dernier Nizam d'Hyderabad.
 , homme d'affaires indien, président de NIIT.
  (né en 1979), joueur de cricket indien.
  (né en 1940), homme politique indien
 , (Maharaja de Dewas Senior et homme politique indien du Madhya Pradesh, appartenant au Bharatiya Janata Party)
 , (Maharaja de Dewas Senior)
  (née en 1945), écrivain indien de langue marathi.
 , homme politique indien
  (actuel Maharaja de Dewas Senior)

Patronyme indien